Cognacq-Jay, qui fait référence à Ernest Cognacq et à son épouse Marie-Louise Jaÿ, fondateurs du grand magasin parisien La Samaritaine, peut désigner :
 le Musée Cognacq-Jay, un musée hébergé dans l'hôtel de Donon, rue Elzévir dans le  de Paris, qui abrite la collection d'œuvres du  qu'ils ont réunie et léguée à la Ville de Paris ;
 la rue Cognacq-Jay, dans le  de Paris, nommée en leur honneur ;
 les studios de télévision qui s'y trouvaient ;
 la fondation Cognacq-Jay (hôpital-maternité) créée en 1916 par les époux Cognacq-Jay
 le prix Cognacq-Jay, fondé par Ernest Cognacq et Marie-Louise Jay (qui n'avaient pas pu avoir d'enfants) en faveur des familles nombreuses et décerné chaque année par l'Académie française à des familles nombreuses de toute la France.
 Cognacq-Jay, un téléfilm français de Laurent Heynemann diffusé en 1994